Osoby noszące imię i nazwisko Kazimierz Marczewski:
 Kazimierz Marczewski (1903–1977) – architekt i urbanista
 Kazimierz Marczewski  (1879–1976) – podpułkownik Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari